Василий Тюрин:
 Тюрин, Василий Гаврилович (1861—1915) – русский генерал-лейтенант, заслуженный профессор Николаевской инженерной академии.
 Тюрин, Василий Фёдорович (1924—1943) — красноармеец, Герой Советского Союза.